Copa UNCAF 2003 – siódma edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonych w UNCAF jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Panamie w dniach 9-23 lutego 2003. Trzy najlepsze zespoły kwalifikowały się do Złotego Pucharu CONCACAF 2003.

Stadiony

Turniej finałowy 

Źródło:

 
Copa UNCAF 2003

KOSTARYKA 4. TYTUŁ

Strzelcy 
 3 gole

  Freddy García
  Carlos Ruiz

 2 gole
  Carlos Figueroa
  Jairo Martínez
  Walter Centeno
  Erick Scott
  Rudis Corrales

 1 gol

Przypisy 

Puchar Narodów UNCAF 2003